Сокращение САР (кириллицей) может означать:

 Сезонное аффективное расстройство — аффективное расстройство (психическое расстройство, связанное с нарушениями в эмоциональной сфере), связанное с каким-либо временем года (сезоном).
 Сирийская Арабская Республика () — полное официальное название государства Сирия.
 Система автоматического регулирования.
 Система активной рекламы — разновидность Интернет-рекламы.
 «Словарь Академии Российской» — первый толковый словарь русского языка.
 Союз архитекторов России — общероссийская общественная организация, объединяющая специалистов в области архитектуры и градостроительства.
 Специальные административные районы — особые территориально-административные единицы Китайской Народной Республики, пользующиеся высокой степенью автономии.

См. также 
  (кириллицей)
  (кириллицей)
  (латиницей)
 
 Цаган Сар